Национальный чемпионат Эквадора по футболу Примера Дивисьон 1968 () — 10-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1968
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 1968 году